Indigo steht für:

 Indigo, ein Farbstoff
 Indigo (Farbe), ein Farbton
 Indigopflanze
 Deutscher Indigo, eine Pflanze, siehe Färberwaid
 Indigo und die vierzig Räuber, eine Operette von Johann Strauss (Sohn)
 Indigo (Comic), eine Comic-Serie von Robert Feldhoff und Dirk Schulz
 Indigo (Roman), ein Roman von Clemens J. Setz aus dem Jahr 2012
 Indigo (Vertrieb), ein deutscher Musikvertrieb
 IndiGo Airlines, eine indische Fluggesellschaft
 Indigo-Kinder, umstrittenes esoterisches Konzept
 Indigo (Parkhausbetreiber), französischer Parkhausbetreiber (ehemals Vinci Parking)
 Indigo Partners, eine US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft
 Indigo Renderer, eine Software zum Rendern von 3D-Szenen
 Indigo Shire, ein lokales Verwaltungsgebiet in Victoria, Australien
 Indigo-Unruhen, Bauernaufstand von 1859 bis 1862 in Bengalen
 HP Indigo, eine Reihe von Digitaldruckmaschinen von Hewlett Packard
 SGI Indigo, eine Workstation von Silicon Graphics aus dem Jahr 1992
 Tata Indigo, indischer Kleinwagen von Tata Motors

Siehe auch:
 Electric Indigo
 Falscher Indigo